Teraco ima više značenja:
 Teraco (Bolonja)
 Teraco (Frozinone)
 Teraco